|-
| 37201 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37202 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37203 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37204 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37205 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37206 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37207 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37208 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37209 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37210 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37211 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37212 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37213 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37214 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37215 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37216 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37217 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37218 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37219 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37220 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37221 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37222 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37223 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37224 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37225 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37226 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37227 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37228 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37229 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37230 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37231 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37232 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37233 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37234 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37235 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37236 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37237 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37238 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37239 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37240 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37241 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37242 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37243 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37244 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37245 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37246 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37247 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37248 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37249 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37250 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37251 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37252 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37253 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37254 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37255 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37256 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37257 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37258 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37259 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37260 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37261 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37262 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37263 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37264 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37265 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37266 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37267 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37268 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37269 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37270 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37271 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37272 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37273 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37274 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37275 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37276 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37277 - || 2000 YJ || 16 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37278 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37279 Hukvaldy ||  || 22 decembrie 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 37280 - ||  || 28 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 37281 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37282 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37283 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37284 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37285 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37286 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37287 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37288 - ||  || 22 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37289 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37290 - ||  || 22 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37291 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37292 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37293 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37294 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37295 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37296 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37297 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37298 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37299 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37300 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-